Tony Allen – attore
 Anthony Allen detto Tony (1939-2022) – calciatore inglese
 Tony Oladipo Allen (1940) – batterista nigeriano
 Anthony Allen detto Tony (1982) – cestista statunitense

Pagine correlate 
 Anthony Allen